Кукара́ча (, «таракан»):
 Кукарача (песня) — шуточная народная песня на испанском языке в жанре корридо
 Кукарача (танец) — мексиканский танец
 Кукарача (мюзикл) — мюзикл, 1934
 Кукарача (повесть) — повесть Нодара Думбадзе
 Кукарача (фильм) — фильм по повести Нодара Думбадзе, 1982
 Кукарача — мексиканский фильм 1959 года режиссёра Исмаэля Родригеса
 Кукарача — американский фильм 1934 года режиссёра Ллойда Корригэна, обладатель премии «Оскар» 1935 года, первый цветной (полноцветный) кинофильм в истории кинематографа
 Кукарача (спектакль, 1982) — спектакль Ленинградского государственного театра им. Ленинского комсомола, в главной роли Андрей Краско
 Кукарача (радиоспектакль) — радиоспектакль Надежды Киселёвой, текст от автора читает Армен Джигарханян, 1988
 Кукарача (самолёт) — стреловидный бесхвостный самолёт Г-39 П. И. Гроховского и С. Г. Козлова
 Кукарача (язык программирования)
 Кукарача 3D — фильм Армена Адилханяна, произведенный на студии «Touch FX». Первый полнометражный анимационный стереофильм, снятый в Армении

См. также 
 «Огги и Кукарача» () — так иногда ошибочно переводят английское название французского мультсериала Огги и тараканы
 «Процесс уничтожения» (в оригинале «La Cucaracha») — американский фильм, приключенческая драма, 1998 года
 Таракан (значения)

Примечания